Gorbatow (auch Gorbatoff oder Gorbatov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Gorbatow (1891–1973), sowjetischer General
 Boris Leontjewitsch Gorbatow (1908–1954), russischer Schriftsteller
 Konstantin Gorbatov (1876–1945), russischer Maler

Gorbatow ist der Name einer Stadt
 Gorbatow (Stadt) in der Oblast Nischni Nowgorod, Russland

sowie der Name einer Rinderrasse
 Gorbatower Rotvieh